Jerslev (plaats), plaats in Denemarken
 Jerslev (parochie), parochie in Denemarken